Grünewaldt steht für:
 Grünewaldt (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Grünewaldt ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Katharina Alexandra von Grünewaldt (1859–1913), deutsch-baltische Erzieherin

 Katharina von Grünewaldt (1866–1917), deutsch-baltische Schriftstellerin
 Konrad von Grünewaldt (1884–1945), deutsch-baltischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Michail Nikolajewitsch Grünewaldt (um 1795–1875). russischer Schiffbauer
 Moritz von Grünewaldt (1797–1877), russischer General der Kavallerie
 Nikolai von Grünewaldt (1853–1922), baltischer Maler
 Otto Arthur von Grünewaldt (1847–1922), russischer General der Kavallerie
 Otto Magnus von Grünewaldt (1801–1890), deutsch-baltischer Politiker und Landwirt
 Otto Moritz von Grünewaldt (1860–1936), estländischer Schriftsteller und Landwirt 
 Otto Robert von Grünewaldt (1870–1936), Grafiker und Zeichner

Siehe auch:
 Grünewald (Begriffsklärung)